Lynch Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lynch Township (Missouri)
 Lynch Township (Nebraska)